Nicomedes puede referirse a:

Nicomedes I, segundo rey de Bitinia reinó del 279 a. C. al 255 a. C.
Nicomedes II, hijo de Prusias II reinó del 149 a. C. al 127 a. C.
Nicomedes III, hijo de Nicomedes II reinó del 127 a. C. al 94 a. C.
Nicomedes IV, hijo de de Nicomedes III reinó del 94 a. C. al 74 a. C.
Nicomedes, matemático griego que descubrió la Concoide de Nicomedes.